ФАБ-5000НГ — советская авиационная бомба.

История создания 
Данный тип мощных авиационных бомб был создан для бомбардировок крупных скоплений войск, разрушения стратегических объектов и железных дорог. Данный тип бомб родился после неудачной попытки превратить устаревший самолёт ТБ-3 в самолёт-снаряд (прообраз крылатой ракеты). 
Специально для бомбы было разработано особо мощное смесевое ВВ — ТГА (тринитротолуол, гексоген, алюминий), которое впоследствии применялось в новых, более мощных модификациях ФАБ-2000.

Носителем данного боеприпаса стал бомбардировщик Пе-8. Несмотря на нестандартный для Пе-8 вес и размер бомбы (створки бомболюков с новой бомбой не закрывались, а перегруз превышал тонну), государственные испытания прошли успешно и в 1943 году бомба была поставлена на вооружение.

Боевое применение 
28 апреля 1943 года первые серийные бомбы были сброшены на береговые укрепления Кёнигсберга. Данная бомба была использована при бомбардировках различных укреплённых сооружений (крепостей, береговых укреплений) и стратегических объектов (фабрик, аэродромов). Но, ввиду большого веса, отсутствия опыта бомбометания данного боеприпаса и ограниченной приспособленности самолёта-носителя, полёты на стратегические дальности с этой бомбой и массовые полёты с ней были невозможны.

Существуют сведения о применении этой бомбы в боях на Курской дуге и при освобождении Орла. Поскольку бомбы применялись вблизи линии фронта, от их применения отказались из-за риска поражения своих войск. Две таких бомбы были сброшены на Хельсинки в феврале 1944 года. Последние бомбы приняли на себя форты крепости Кёнигсберг 7 апреля 1945 года.

Предположительно, данный боеприпас мог использоваться 840 ТБАП и 402 ТБАП при бомбардировках сильно укреплённых огневых позиций моджахедов в Афганистане.

См. также 
 Tallboy (бомба)
 Grand Slam (бомба)
 T-12 Cloudmaker

Примечания

Ссылки 
 История ФАБ 5000
 ЗВО о мощных фугасных бомбах

Авиационные бомбы СССР
Авиабомбы Второй мировой войны
Авиабомбы основного назначения
Появились в 1943 году в СССР